Der Kanton Villaines-la-Juhel ist ein französischer Kanton im Arrondissement Mayenne, im Département Mayenne und in der Region Pays de la Loire; sein Hauptort ist Villaines-la-Juhel.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone im März 2015 bestand der Kanton Villaines-la-Juhel aus den zehn Gemeinden Averton, Courcité, Crennes-sur-Fraubée, Gesvres, Loupfougères, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Mars-du-Désert, Villaines-la-Juhel (Hauptort) und Villepail. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 211,64 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5327.

Bevölkerungsentwicklung

Geschichte 
Der Kanton entstand 1801 aus dem Zusammenschluss von Gemeinden, die bis dahin zu den Kantonen Champeon (heute Champéon), Courcité, La Poôté (bis 2015 Saint-Pierre-des-Nids) und Villaines (bis 2015 Villaines-la-Juhel) gehörten. 

Villaineslajuhel